

Geografia 
 Teleki – comune della provincia di Somogy (Ungheria)

Persone 
 Blanka Teleki – educatrice e attivista ungherese
 László Teleki – politico e scrittore ungherese
 Pál Teleki – calciatore e allenatore di calcio qrumeno naturalizzato ungherese
 Pál Teleki – politico ungherese
 Sámuel Teleki – cancelliere di Transilvania
 Sámuel Teleki – esploratore ungherese
 Sándor Teleki – soldato e scrittore, fu colonnello durante la spedizione dei Mille